Chryseis (Chryzejda) – właśc. Astynome, córka kapłana Chryzesa (Chrysesa) w mitologii greckiej
 Chryseis (Chryzejda) – jedna z okeanid w mitologii greckiej
 Chryseis (202 Chryseïs) – planetoida nr 202